Ponta Grossa pode referir-se a:

 Ponta Grossa - município do estado do Paraná.
 Ponta Grossa - clube de futebol brasileiro da cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná.
 Ponta Grossa - rio brasileiro que banha o estado do Paraná.
 Ponta Grossa - bairro da cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul.
 Ponta Grossa - bairro da cidade de Maceió, estado de Alagoas.
 Ponta Grossa - bairro da cidade de Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro.
 Ponta Grossa - bairro da cidade de Belém, estado do Pará.
 Ponta Grossa - praia da cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro.
 Ponta Grossa - praia da cidade de Icapuí, estado do Ceará.

Desambiguações de topônimos